The Recoil – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
The Recoil – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
The Recoil – film del 1917 diretto da George Fitzmaurice
The Recoil – film del 1921 diretto da Milburn Morante
The Recoil – film del 1922 diretto da Geoffrey Malins (come Geoffrey H. Malins)
The Recoil – film del 1924 diretto da T. Hayes Hunter